Жіноча збірна Угорщини з водного поло () — національна збірна команда Угорщини з водного поло, якою керує Угорська Асоціація з плавання. Угорська збірна входить до числа провідних збірних Європи та світу.

Результати

Олімпійські ігри

Чемпіонат світу

Світова ліга

Кубок світу

Чемпіонат Європи 

    — країна-господар фінального турніру

Посилання 
 Офіційний сайт  

Угорщина
Спорт в Угорщині